Albertus steht für:

 Albertus (Schriftart), eine Antiqua-Variante
 Albertus (Anstecknadel), eine Anstecknadel der Studenten der Albertus-Universität Königsberg
 Frater Albertus (1911–1984), deutsch-amerikanischer Alchemist, siehe Albert Riedel
 Albertus Building, Gebäude in Guttenberg, Iowa 

Albertus ist der Name folgender Personen:
 Albertus (Gegenpapst), Gegenpapst (1102)
 Albertus de Bichelingen († 1371), Weihbischof in Würzburg
 Albertus Bohemus, siehe Albert Behaim (um 1190/95–um 1260), Passauer Kanoniker, Domdekan und Gesandter des Papstes
 Albertus Magnus (um 1200–1280), Bischof von Regensburg (1260–1262)
 Albertus de Morra (um 1105–1187), siehe Gregor VIII. (Papst)
 Albertus Parisiensis (um 1146–um 1177), französischer Sänger und Komponist
 Albertus Pictor (1440–nach 1509), schwedischer Maler
 Albert von Rickmersdorf (um 1316–1390), deutscher Mathematiker und Logiker, als Albrecht III. 1366 bis 1390 Bischof von Halberstadt
 Albertus Siculus (um 1240–um 1307), Heiliger der römisch-katholischen Kirche

Albertus ist der Familienname folgender Personen:
 Kristina Albertus (* 1945), deutsche Leichtathletin 
 Laurentius Albertus (um 1540–nach 1583), deutscher Sprachwissenschaftler und Grammatiker
 

Siehe auch:
 Albert
 Albertus-Gymnasium
 Albertus-Magnus-Kirche
 Hüttenes-Albertus Chemische Werke